Транспорте́р (, від  — «переносити», «перевозити») — термін, що має кілька значень:

Техніка 
 Транспортер — те саме, що й конвеєр чи конвеєрна стрічка, пристрій для безперервного переміщення вантажів на невелику відстань
 Транспортер — колісний, гусеничний чи залізничний транспортний засіб
 Транспортер — багатовісна залізнична платформа для перевезення великовагових вантажів
 Плавучий транспортер — клас неброньованих всюдиходів.
 Бронетранспортер — бойова броньована колісна або гусенична машина підвищеної прохідності

Біологія 
 ABC-транспортери
 Серотоніновий транспортер

Примітки